

Шатель — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя

Шатель-Сен-Дені — місто в кантоні Фрібур
 Шатель-сюр-Монсальван — громада в кантоні Фрібур